Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям () был принят Дипломатической конференцией по охране аудиовизуальных исполнений в Пекине 26 июня 2012 года. Вступил в силу 28 апреля 2020 года. Договор касается прав интеллектуальной собственности исполнителей в части аудиовизуальных исполнений и затрагивает права на воспроизведение, распространение, прокат, и на эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения.

Административные функции договора выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Российская Федерация присоединилась к договору 19 октября 2015 года.

По состоянию на 2022 год участниками являются 46 государств.

Примечания

См. также 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 Договор по исполнениям и фонограммам
 Авторское право
 Смежные права
 WIPO Lex

Ссылки 
 Текст Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям  в базе данных WIPO Lex — официальный сайт ВОИС.

Право интеллектуальной собственности
Международные договоры
Международные соглашения, администрируемые ВОИС
Договоры по алфавиту
Авторское право